YSJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Saint John (Nuovo Brunswick) (Canada)